

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podjezior – część wsi Majdan Wielki  w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Podjezior – część wsi Łomnica-Zdrój w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój